Twelve Oaks ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Twelve Oaks (Harrison, Arkansas), NRHP-ID 09001237
 Twelve Oaks (Salado, Texas), NRHP-ID 83003088

Twelve Oaks steht für:

 Twelve Oaks, Haus der Familie Wilkes in Vom Winde verweht, Roman von Margaret Mitchell (1936)